Hardametopa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Barnard och Stanko Karaman 1991. Hardametopa ingår i familjen Stenothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hardametopa